Jesper Jensen – pallamanista danese
Jesper Jensen – hockeista su ghiaccio danese nato nel 1987
Jesper Jensen – hockeista su ghiaccio danese nato nel 1991